Die Virslīga 1993 war die zweite Spielzeit der höchsten lettischen Fußball-Spielklasse der Herren, seit deren Neugründung im Jahr 1992. Sie wurde vom Lettischen Fußballverband ausgetragen. Die Spielzeit begann am 24. April 1993 und endete am 23. Oktober 1993.

Meister wurde Titelverteidiger Skonto Riga.

Modus 
Teilnehmer waren die Vereine, die in der vergangenen Saison die Plätze Eins bis Zehn belegten. Aufsteiger gab es in dieser Saison nicht. Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg ab.

Vereine 
 VEF Zenta Riga → DAG Riga
 Daugava-Kompar Riga → FK Olimpija Riga
 BJFK Daugavpils → FK Auseklis Daugavpils
 FK Torpedo Riga → FK Vidus Riga

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Siege – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Relegation  
Der Tabellendritte der 1. līga spielte gegen den Letzten der Virslīga um den Aufstieg bzw. Verbleib in der Virslīga.

Torschützenliste

Weblinks 
 Meisterschaften 1922 bis 1996 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1993
Fußballsaison 1993